Cinema:
 The Fighter (pel·lícula de 1921), pel·lícula muda estatunidenca dirigida per Henry Kolker
 The Fighter (pel·lícula de 1952), pel·lícula estatunidenca dirigida per Herbert Kline
 Fighter (pel·lícula de 2000), documental italoestatunidenc dirigit per Amir Bar-Lev
 Fighter (pel·lícula de 2007) o Fighter Ayşe, pel·lícula danesa dirigida per Natasha Arthy
 The Fighter (pel·lícula de 2010), pel·lícula estatunidenca dirigida per David O. Russell
 Fighter (pel·lícula de 2011), pel·lícula índia dirigida per Ravi Kinagi